Plaats in Indonesië
 Siraman (Wonosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Siraman (Kesamben), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java